Miao peut être :
 les Miao, l'un des 56 groupes ethniques officiellement reconnus par la République populaire de Chine
 écriture miao ou écriture Pollard, système d’écriture utilisé en langue miao
 Miao, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Lulua
 Miao, ville du district de Changlang en Inde

 (1975), joueuse de basket-ball chinoise
Miao Lijie (1981), joueuse de basket-ball chinoise
 (1981), joueuse de tennis de table australienne
 (1964), homme politique chinois
Miao Tian (1993), rameuse chinoise
 (1988), pentathlonienne chinoise